

Середина — присілок, Юр'янський район, Кіровська область

Середина — село, Яворівський район, Львівська область

Див. також 
 Середина-Буда